Plantation House bezeichnet folgende Gebäude:

 Judge Poché Plantation House, in Louisiana, Vereinigte Staaten

 Plantation House (St. Helena), auf St. Helena

Siehe auch:
 Arlington Plantation House
 Oakland Plantation
 Pflanzer (Südstaaten)